|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Miami Open) van 2016 vond plaats van 22 maart tot en met 3 april in de Amerikaanse stad Miami. Het was de 32e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2016. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 28 speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Serena Williams was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de vierde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Svetlana Koeznetsova.

Het dertiende reekshoofd, Viktoryja Azarenka uit Wit-Rusland, won het toernooi. In de op zaterdag 2 april gespeelde finale versloeg zij de als vijftiende geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova in twee sets. Azarenka wist voor de derde keer het toernooi van Miami op haar naam te schrijven. Daarmee was zij de eerste sinds Kim Clijsters in 2005 die het zogeheten Sunshine Double won. Het was haar twintigste WTA-titel, de derde van 2016. Met deze overwinning keerde Azarenka terug in de top vijf van de wereldranglijst.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de derde ronde – daarin verloor zij van Heather Watson. Haar landgenote Kirsten Flipkens wist in haar openingspartij Laura Robson te kloppen, maar zij was in de tweede ronde niet opgewassen tegen Madison Keys. Een derde Belgische deelneemster, Alison Van Uytvanck, strandde al in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens had zich via het kwalificatietoernooi een plek in het hoofdtoernooi ver­overd. Daar bereikte zij de derde ronde, waarin zij tegen het tweede reekshoofd, Angelique Kerber, tijdens de derde ronde moest afhaken wegens buikklachten.

Geplaatste speelsters 
 Rangcijfers per 7 maart 2016

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Martina Hingis en Sania Mirza waren het eerste reekshoofd. Zij werden al in de tweede ronde uitgeschakeld door Margarita Gasparjan en Monica Niculescu.

Het als derde geplaatste duo Bethanie Mattek-Sands / Lucie Šafářová won het toernooi. Zij versloe­gen in de finale het als vierde geplaatste koppel Tímea Babos en Jaroslava Sjvedova in twee sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. De Amerikaanse Mattek-Sands had daarnaast al veertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Šafářová vier.

De Nederlandse Kiki Bertens speelde samen met Johanna Larsson uit Zweden. Zij verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 
  Toernooischema WTA

Miami 2016
Miami